GNO steht für:
 Flughafen Point Salines (Grenada) (IATA-Code)
 Gallium-Neutrino-Observatorium, Forschungsprojekt
Greek National Opera [Griechische Nationaloper]
 Unix-ähnliches Softwarepaket für Apple IIgs, welches auf dem Betriebssystem GS/OS aufsetzt

GnO steht für:
 Gnadenordnung der Bundesrepublik Deutschland und einzelner Bundesländer

gno steht für:
 Nordgondi (ISO-639-3-Code), Varietät von Gondi, in Mittelindien verbreitete zentraldravidische Sprache
 Dateinamenserweiterung für das Dateiformat Genealogy document file

G.N.O. steht für:
 Girl’s Night Out, ein Lied von Miley Cyrus

Siehe auch:
 GNÖ

Abkürzung